Barrea ima više značenja:
 Barrea, Campobasso
 Barrea, L'Aquila